Amazing kan syfta på:

 Amazing (Aerosmith-låt)
 Amazing (Danny Saucedo-låt)
 Amazing (Westlifelåt)